Znane postaci noszące nazwisko "Uziembło":

 Henryk Uziembło (1879-1949) – polski malarz, grafik i projektant
 Adam Uziembło (1885-1971) – polski polityk, poseł na Sejm Wileński i Ustawodawczy, wieloletni działacz PPS
 Władysław Uziembło (1887-1980) – działacz socjalistyczny i samorządowy, wiceprezydent Lublina, Radomia i Piotrkowa Trybunalskiego, poseł na Sejm I kadencji w II RP, brat Adama Uziembło (1885-1971)
 Stefan Uziembło (1888- ?) – kapitan dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Adam Uziembło (1906-1990) – polski polityk, generał brygady Wojska Polskiego
 Zofia Charszewska z domu Uziembło (1909-1941) – polska pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży